Désertines ist Name folgender französischer Gemeinden:
 Désertines (Allier)
 Désertines (Mayenne)